Матчи группы G чемпионата мира 2022 года прошли с 24 ноября по 2 декабря 2022 года. В группе играли сборные Бразилии, Сербии, Швейцарии и Камеруна. В плей-офф вышли сборные Бразилии и Швейцарии — команды, занявшие первое и второе место в группе.

Команды 

Бразилия, Сербия и Швейцария также играли в одной группе на предыдущем чемпионате мира по футболу.

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы G (Бразилия), который сыграет с командой, занявшей второе место в группе H (Республика Корея).
 Команда, занявшая второе место в группе G (Швейцария), сыграет с победителем группы H (Португалия).

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Швейцария — Камерун 
Команды ранее не встречались друг с другом.

Бразилия — Сербия 
Команды ранее встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года (победа Бразилии со счётом 2:0). Также Бразилия неоднократно встречалась со сборной Югославии на чемпионатах мира (в 1930, 1950, 1954 и 1974 году).

Камерун — Сербия 
Команды ранее провели один товарищеский матч в 2010 году (победа Сербии со счётом 4:3).

Бразилия — Швейцария 
Команды ранее встречались девять раз, включая два матча на чемпионатх мира (ничья 2:2 на чемпионате мира 1950 и ничья 1:1 на чемпионате мира 2018).

Сербия — Швейцария 
Команды ранее встречались на групповом этапе чемпионата мира 2018 года (победа Швейцарии со счётом 2:1). Также Швейцария встречалась со сборной Югославии на чемпионате мира 1950 (победа Югославии со счётом 3:0).

Камерун — Бразилия 
Команды ранее встречались шесть раз, включая два матча на чемпионатах мира (победа Бразилии — со счётом 3:0 на чемпионате мира 1994 и со счётом 4:1 — на чемпионате мира 2014).

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022